Свободни може да се отнася за:

Населени места 
 град Свободни, Русия
 селище от градски тип Свободни, Свердловска област
 селище от градски тип Свободни, Саратовска област

Космодрум 
 космодрум Свободни, Русия, работил близо до едноименния град в Амурска област

Кораби 
 разрушителят „Свободни“, построен през 1939 г.
 разрушителят „Свободни“, построен през 1939 г.